Oranje mierenetertje (Gallicum) (Zodarion gallicum), een spinnensoort in de taxonomische indeling van de mierenjagers (Zodariidae)
Oranje mierenetertje (Italicum) (Zodarion italicum), een spinnensoort in de taxonomische indeling van de mierenjagers (Zodariidae)